Краишевка (приток Терсы) — приток реки Терса
 Краишевка (село) — село Аткарского уезда Саратовской губернии